Саша Харт () также Сабрина Стар или Сабрина Старр (настоящее имя Джиллиан Куист, , ) — американская порноактриса, режиссёр и эротическая модель.

Биография 
Родилась 15 июня 1988 года в штате Кентукки. Имеет ирландские, валлийские и индейские корни. В 2006 году девушка связалась с агентом через страницу Myspace, чтобы записать первые сцены, и дебютировала в качестве порноактрисы вскоре после того, как ей исполнилось 18 лет.

В первой сцене снималась с мужчиной, для сайта Reality Kings. Впоследствии Саша снималась только в лесбийских сценах для таких продюсеров, как Evil Angel, Adam & Eve, ATK, Filfy Films, Kick Ass, Digital Playground, Lethal Hardcore, Digital Sin, Wicked, Penthouse, Girlfriends Films, Sweetheart Video, New Sensations, Elegant Angel и другие.

Кроме работы в качестве актрисы, также выступает в качестве режиссёра, в период с 2013 по 2016 год сняв 8 фильмов, в которых также сама сыграла.

В декабре 2015 года была выбрана девушкой месяца сайтом Girlsway.

В 2015 и 2016 годах была номинирована на AVN Awards в категории «лесбийская исполнительница года». Также в 2016 и 2017 годах получила номинации в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильмы Seduction Diaries of a Femme и Sex Games («Секс-игры»).

На июль 2019 года снялась более чем в 140 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 All Girl Frenzy,
 Couch Confessions,
 Devious Distractions,
 Flying Solo,
 Girlfriends,
 Initiations 22,
 Lesbian Bush Worship,
 Manhandled 6,
 Sisterly Love,
 Teens For Cash 16.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Девушки Girlsway